Александр Иванович Шаповалов (9 февраля 1932 года, Ленинград, СССР — 28 сентября 1983 года, там же) — советский , специалист в области нейрофизиологии, член-корреспондент АН СССР (1981).

Биография 

Родился 9 февраля 1932 года в Ленинграде. Отец — врач, хирург, специалист в области сосудистой хирургии И. П. Шаповалов.

В 1950-х — 1960-х годах в 1-м Ленинградском медицинском институте: до 1955 года студент, затем до 1958 года аспирант кафедры фармакологии, после чего 7 лет преподавал на кафедре фармакологии, до 1964 года был доцентом кафедры фармакологи. Будучи аспирантом, некоторое время работал в лаборатории П. Г. Костюка киевского Института физиологии имени А. А. Богомольца, где и заинтересовался физиологией.  

С 1965 года по приглашению Е. М. Крепса в Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова, где был основал лабораторию физиологии нервной клетки, бессменным руководителем которой был вплоть до своей смерти. В 1981 году избран членом-корреспондентом АН СССР.

Умер в Ленинграде 28 сентября 1983 года после тяжёлой непродолжительной болезни. Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. В том же году за цикл работ «Синаптические механизмы в центральной нервной системе» был посмертно награждён премией имени И. М. Сеченова

Научная деятельность

Библиография 
 Монографии
 Шаповалов А. И. Клеточные механизмы синаптической передачи: (в физиологическом и фармакологическом освещений). —  : Медицина, 1966. — 316 с.
 Шаповалов А. И. Нейроны и синапсы супраспинальных моторных систем. —  : Наука. Ленинградское отделение, 1975. — 227 с.
 Шаповалов А. И. Передача сигналов в межнейронных синапсах / А. И. Шаповалов, Б. И. Ширяев ; Академия наук СССР. Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова. —  : Наука. Ленинградское отделение, 1987. — 173 с.
 Цикл работ «Синаптические механизмы в центральной нервной системе».
 Шаповалов А. И. Механизмы синаптической передачи : избранные труды / сост.: К. Б. Шаповалова ; РАН, Отделение физиологии. —  : Наука, 1997. — 382 с.

 Статьи в научных журналах

 Статьи в эциклопедиях и сборниках
 
 
 Костюк П. Г., Шаповалов А. И. Электрофизиология нейрона // Современные проблемы электрофизиологических исследований нервной системы. — , 1964. С. 31-49.

Награды 
 Премия имени И. М. Сеченова (1983, посмертно) — за цикл работ «Синаптические механизмы в центральной нервной системе»

Примечания 

Похороненные на Серафимовском кладбище